Ба́біч — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабіч Гліб Валерійович (1969—2022) — український поет.
 Бабіч Іван Павлович ( 1991) — старший лейтенант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Бабіч Ігор Дмитрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабіч Міхай,  (1883—1941) — угорський письменник і перекладач.
 Бабіч Надія Матвіївна — генеральний директор Одеського Національного академічного театру опери і балету. Заслужений працівник культури України. Кавалерка ордену Княгині Ольги. Керівник Управління культури ООДА на час ліквідації цього Управління 4 червня 2014
 Бабіч Наталія Андріївна ( 1938) — радянський та український хормейстер, педагог, музично-громадський діяч. Заслужений діяч мистецтв України.
 Бабіч Ніна Василівна ( 1943) — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1989).
 Бабіч Олександр Георгійович ( 1946) — український лісівник, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, член-кореспондент Лісівничої академії наук України.
 Бабіч Олександр Дмитрович — старшина 74-го батальйону Збройних сил України, учасник російсько-української війни, командир відділення взводу глибинної розвідки роти глибинної розвідки.
 Бабіч Петро Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабіч Сергій Юрійович ( 1953) — український художник. Живописець, графік. Член Національної спілки художників України з 1992 року.

Інше 
 Бабіч — діалектне, «знахар»

Див. також 
 Бабич
 Бабичі

Примітки